Adam Jones (musicus)
Adam Jones (honkballer)
Adam Jones (rugbyscheidsrechter)